Australische boomloper
 Bruinvlekboomloper
 Papoeaboomloper
 Parelboomloper
 Rode boomloper
 Roestvleugelboomloper
 Roraimaboomloper
 Schone boomloper
 Vlekborstboomloper
 Witkeelboomloper
 Zwartroze boomloper